Filipenko je priimek več oseb:
 Nikolaj Mihailovič Filipenko, sovjetski general
 Aleksej Vladimir Filipenko, ameriški astrofizik
 Egor Filipenko, beloruski nogometaš

Glej tudi 
 2892 Filipenko

Ruski priimki